Подоросский сельсовет — административная единица на территории Волковысского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Подороск.

Состав 
Подоросский сельсовет включает 14 населённых пунктов:
 Великое Село — деревня.
 Верусино — деревня.
 Голышки — деревня.
 Губчицы — деревня.
 Дубичи — деревня.
 Дубровники — деревня.
 Конюхи — деревня.
 Краски — деревня.
 Омшары — деревня.
 Подороск — агрогородок.
 Севашки — деревня.
 Седельники — деревня.
 Старинки — деревня.
 Шамбелин — деревня.

Достопримечательность 

 Усадьба Сегеней (XIX в.) в д. Краски
 Православная церковь Параскевы Пятницы (1872 г.) в д. Седельники
 Свято-Троицкая церковь и Католический храм Св. Эльжбеты в аг. Подороск
 Усадьба Чечотов-Бохвицев (XIX в.) в аг. Подороск

Известные уроженцы 
 Максимилиан Станислав Рылло (1802—1848) — католический миссионер, теолог

См. также 
 Волковысский район

Примечания

Ссылки 
 Волковысский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Волковысского района